Зона Азия/Океания — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации по теннису. Состоит из группы I (7 сборных) и группы II (13 сборных).

Группа I 
Место проведения: Национальный теннисный центр, Астана, Казахстан, хард(i)

Дата: 5-8 февраля 2014

Плей-офф 

 сборная Таиланда переходит в плей-офф Мировой группы II
 сборная Индонезии выбывает в группу II зоны Азия/Океания

Группа II 
Место проведения: Национальный теннисный центр, Астана, Казахстан, хард(i)

Дата: 4 — 8 февраля 2014

Плей-офф 

Матчи за 1-4 места

Матчи за 5-12 места

 сборная Гонконга переходит в группу I зоны Азия/Океания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2014. Зона Азия/Океания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Азия/Океания
Теннис